Наталья Викторовна Сутягина (род. 17 января 1980 года, Пенза) — российская пловчиха, чемпионка Европы 2004, специализировалась на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем.

Биография 
Наталья родилась и выросла в Пензе. Окончила Пензенский государственный педагогический университет. Начала заниматься плаванием в 1985 году.

Карьера 
В 1996 году дебютировала в сборной команде России по плаванию. В 1999 году получила звание мастера спорта международного класса.

Чемпионка Европы (2004) в плавании на 50 м. Бронзовый призёр чемпионатов Европы (1999—2001), Всемирной универсиады (2001), чемпионка России (2000—2008), победительница Кубка России (2000, 2002, 2003, 2005), рекордсменка России на дистанциях 50 и 100 м баттерфляем. Участница чемпионатов мира 2001, 2003, 2005, 2007 (13 место) годов.

Участница Олимпиады в Сиднее 2000 года (11 место), в Афинах 2004 года (16 место) и в Пекине 2008 года (13 место).

Закончила спортивную карьеру в 2009 году в звании заслуженного мастера спорта.

Примечания

Ссылки 
 Наталья Сутягина 
 Наталья Сутягина

Пловцы России
Чемпионы Европы по плаванию
Чемпионы России по плаванию
Пловцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года